Kovilovo est un toponyme qui peut désigner :
Kovilovo, une ville de Serbie située dans la municipalité de Palilula, district de Belgrade ;
Kovilovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor.